Fotboll för herrar vid olympiska sommarspelen 2008 spelades mellan 6 och 23 augusti. Matcherna började spelas två dagar före OS-invigningen. För herrarna fick endast U-23-lag delta, det vill säga spelarna fick vara max 23 år gamla. Lagen tilläts dock ha tre äldre spelare i truppen. Kvalificeringen var ett antal juniormästerskap för världsdelar, till exempel U21-EM år 2007, där 4 platser tilldelas de 4 bästa lagen. 16 lag deltog totalt. De största profilerna var Leo Messi och Ronaldinho.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Målskyttar 

4 mål
  Giuseppe Rossi
3 mål
  Mousa Dembélé
  Victor Nsofor Obinna
2 mål
  Sergio Agüero
  Ángel Di María
  Ezequiel Lavezzi
  Lionel Messi
  Kevin Mirallas
  Diego
  Jô
  Thiago Neves
  Ronaldinho
  Rafael Sóbis
  Sekou Cissé
  Salomon Kalou
  Gerald Sibon
  Chinedu Obasi

2 mål (forts.)
  Sacha Kljestan
1 mål
  Lautaro Acosta
  Diego Buonanotte
  Juan Román Riquelme
  Ruben Zadkovich
  Laurent Ciman
  Faris Haroun
  Anderson
  Hernanes
  Marcelo
  Alexandre Pato
  Georges Mandjeck
  Stéphane Mbia
  Dong Fangzhuo
  Gervinho
  Robert Acquafresca
  Sebastian Giovinco
  Riccardo Montolivo

1 mål (forts.)
  Tommaso Rocchi
  Yohei Toyoda
  Kim Dong-Jin
  Park Chu-young
  Ryan Babel
  Otman Bakkal
  Jeremy Brockie
  Olubayo Adefemi
  Victor Anichebe
  Promise Isaac
  Peter Odemwingie
  Chibuzor Okonkwo
  Miljan Mrdaković
  Slobodan Rajković
  Đorđe Rakić
  Jozy Altidore
  Stuart Holden
Självmål
  Slobodan Rajković (matchen mot Elfenbenskusten)

Externa länkar

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008